Heterobranchia (ongelijkkieuwige slakken) is een clade binnen de gastropoda.

Vroeger gebruikten auteurs zoals J.E. Gray deze aanduiding als afgrenzing tussen aan de ene kant de Opisthobranchia en Pulmonata en aan de andere kant de overige Gastropoden, die dan wel de Ctenobranchia werden genoemd.

G. Haszprunar stelde in 1985, gebaseerd op nieuwe fylogenetische gezichtspunten, de Heterobranchia als nieuwe subklasse voor en verdeelde deze in de beide ondergroepen Allogastropoda en Pentaganglionata. Binnen de Allogastropoda zijn taxa samengevoegd die zowel kenmerken hebben van de Hypogastropoda als van de Euthyneura en voornamelijk gekarakteriseerd worden door de heterostrofe protoconch.

Omdat het zowel bij de Allogastropoda als bij de Opisthobranchia en Pulmonata om parafyletische taxa gaat, worden deze namen door sommige auteurs niet meer, of slechts ongaarne, gebruikt voor een moderne systematische indeling.

Taxonomie 
Jörger et al. hebben in 2010 de hoofdgroepen binnen de Heterobranchia opnieuw ingedeeld. Ze creëerden de nieuwe clades Euopisthobranchia en Panpulmonata.

Onderstaand cladogram toont de relatie binnen de Heterobranchia zoals door hen voorgesteld:

Taxonomie volgens WoRMS 
Volgens WoRMS is Heterobranchia een onderklasse, die is onderverdeeld in twee infraklassen:
 Opisthobranchia
 Pulmonata

en een de volgende taxa die niet in een onderklasse zijn ingedeeld:
 Familie Cimidae , 1993
 Familie  Dolomitellidae , 1994
 Familie  Heterosubulitidae , 2002
 Familie  Kuskokwimiidae , 2001
 Familie  Misurinellidae , 1994
 Familie Orbitestellidae , 1917
 Familie Tjaernoeiidae , 1991
 Familie  Trachoecidae , 1994
 Superfamilie Acteonoidea , 1843
 Superfamilie Architectonicoidea , 1850
 Superfamilie Mathildoidea , 1889
 Superfamilie Murchisonelloidea , 1904
 Superfamilie  Nerineoidea , 1873
 Superfamilie Omalogyroidea , 1878
 Superfamilie Pyramidelloidea , 1840
 Superfamilie Ringiculoidea , 1853
 Superfamilie Rissoelloidea , 1850
 Superfamilie  Streptacidoidea , 1931
 Superfamilie Valvatoidea , 1840

Verouderde taxonomie
 Heterostropha P. Fischer, 1885
Architectonicoidea
Omalogyroidea
Pyramidelloidea
Rissoelloidea
Valvatoidea
 Opisthobranchia Milne-Edwards, 1848 (achterkieuwige slakken)
Orde Cephalospidea
Acteonoidea
Bulloidea
Cylindrobulloidea
Diaphanoidea
Haminaeoidea
Philinoidea
Ringiculoidea
Orde Saccoglossa
Oxynooidea
Orde Anaspidea
Akeroidea
Aplysioidea
Orde Notaspidea
Tylodinoidea
Pleurobranchoidea
Orde Thecosomata
 Pulmonata Cuvier in Blainville, 1814 (longslakken)
Orde Systellommatophora
Otinoidea
Orde Basommatophora
Amphiboloidea
Siphonoraioidea
Orde Eupulmonata
Suborde Actophila
Ellobioidea
Suborde Trimusculiformes
Trimusculoidea